«Вместе» — скульптура в Дубае — арабская пара, одетая в традиционные белые и черные одежды в характерном эмиратском стиле: белый мужской диш-даш и черная женская абайя.

Исполнена из белого итальянского каррарского мрамора и шведского черного гранита.

История 
Скульптура высотой 4,25 метра установлена в центре города (в районе Downtown Dubai) в 2011 году, рядом со входом в высочайшее здание в мире — Бурдж Халифа.

Создана сирийским скульптором Лутфи Ромхейном () по заказу Самии Салех, владелицы художественной галереи Courtyard Gallery.

Примечания

Ссылки 
 Центр Дубая пополнился новой скульптурной композицией 
 В центре Дубая установили 4-метровую скульптуру под названием «Вместе»
 Downtown Dubai's new sculpture 'Together' celebrates Arab dignity 

Здания и сооружения Дубая